{{DISPLAYTITLE:C4H6O2}}
Chemický vzorec C4H6O2 má mimo jiné:
 diacetyl
 kyselina methakrylová
 methylakrylát
 vinylacetát